Die Bundesliga 2022/23 ist die 60. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 5. August 2022 mit dem 6:1-Auswärtssieg des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt eröffnet und endet voraussichtlich am 27. Mai 2023. Die Austragung der Relegationsspiele ist für den 1. und 5. Juni 2023 geplant.

Durch die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die – wegen der klimatischen Verhältnisse – im November und Dezember 2022 im Wüstenstaat stattfand, wurde der Spielbetrieb der Bundesliga unterbrochen. Da die Nationalspieler ab dem 14. November 2022 ihren Nationalmannschaften zur Verfügung stehen mussten, ist der letzte Bundesliga-Spieltag vor der WM-Pause vom 11. bis 13. November (15. Spieltag) ausgetragen worden. Der Spielbetrieb ruhte zehn Wochen und wurde am 20. Januar 2023 wieder aufgenommen.

Saisonverlauf

Hinrunde 
Nach dem 6:1-Auftaktsieg bei Eintracht Frankfurt war der amtierende Meister FC Bayern München zunächst Tabellenführer, nach der 5. Runde der SC Freiburg, ehe der 1. FC Union Berlin erstmals in seiner Bundesliga-Historie am 6. Spieltag die Tabellenspitze übernahm. Der Verein aus Berlin-Köpenick besetzte die Spitzenposition bis zum 13. Spieltag, an welchem er sie nach einer 0:5-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen wieder an die Münchner abgeben musste. Diese verloren im Hinrundenverlauf als einziges Team nur einmal (0:1 gegen den FC Augsburg) und blieben nach diesem Verlust von drei Zählern weitere zehn Mal in Folge ohne Niederlage. Mit einem Abstand von drei Punkten auf Union Berlin wurde der FC Bayern Herbstmeister und gewann hierbei vier seiner Spiele deutlich. Neben einem weiteren 6:1 gegen Werder Bremen gab es noch ein 6:2 über Mainz 05 sowie ein 7:0 gegen den VfL Bochum; den VfL hatte man kurioserweise in der Vorsaison ebenfalls so hoch besiegt. Die Bayern schossen an den ersten 17 Spieltagen die mit Abstand meisten Tore (51) und hatten auch die wenigsten Gegentreffer hinnehmen müssen (15). In Schlagdistanz befanden sich die Europapokalteilnehmer Frankfurt und RB Leipzig sowie Freiburg und die zwischenzeitlich sogar bis auf Rang 8 abgefallenen Dortmunder. 

Neben dem 6:2 der Münchner gegen Mainz endete noch ein weiteres Hinrundenspiel mit acht Toren, nämlich das 7:1 der Kölner gegen den Aufsteiger Bremen. Nachdem Robert Lewandowski, der zuletzt fünfmal die Torjägerkanone holte, die Bundesliga verlassen hatte, entwickelte sich der Franzose Christopher Nkunku zum besten Torschützen der ersten 17 Partien, in denen er zwölfmal traf. Bester deutscher Torjäger war der Nationalstürmer Niclas Füllkrug, der nur einen Treffer weniger als Nkunku zu verbuchen hatte. In Bezug auf Scorerpunkte und Torvorlagen stach vor allem ein weiterer Franzose, Randal Kolo Muani, hervor. Der Frankfurter Vizeweltmeister leistete zehn Assists und ließ so einige der besten Vorlagengeber der Vorsaison wie seine Landsmänner Nkunku und Moussa Diaby sowie den Münchner Thomas Müller hinter sich.

Den letzten Tabellenplatz belegte Bochum zwischen dem 3. und dem 10. Spieltag nach dem Gewinn lediglich eines Zählers in den ersten acht Spielen. Anschließend folgte auf dieser Position der FC Schalke 04, der im Verlauf der Hinserie nur neun Punkte sammeln konnte und damit ähnlich schlecht wie in der Abstiegssaison 2020/21 abschnitt. Darüber hinaus schossen die Gelsenkirchener lediglich 14 Tore und somit durchschnittlich nicht mal eins pro Partie. Sie ließen demgegenüber in der Hinrunde 41 Gegentore zu.

Rückrunde 
Nachdem im Verlauf der Hinserie sechs Vereine ihre Trainer entlassen hatten, folgte nach dem 19. Spieltag die TSG 1899 Hoffenheim als erster Klub der Rückrunde. Die Kraichgauer trennten sich Anfang Februar 2023 von Coach André Breitenreiter, nachdem sie ab dem 11. Spieltag neunmal in Serie nicht mehr gewannen und somit vom vierten auf den 13. Platz abrutschten, mit lediglich drei Punkten Abstand auf den Relegations- sowie fünf Zähler auf den ersten Abstiegsrang. Nach einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage (10 Punkte, ein Gegentor) konnte der FC Schalke 04 am 23. Spieltag den letzten Tabellenplatz verlassen. Zu diesem Zeitpunkt hatten am Tabellenende vier Mannschaften (Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Bochum) jeweils 19 Punkte und auch Hertha BSC lag mit 20 Punkten nahezu gleichauf. Einen solch engen Tabellenstand gab es in der Bundesligageschichte so spät in der Saison zuvor noch nie.

Statistiken

Tabelle 

 || M/CL
 || rowspan="3" | CL

 || EL
 || (ECL)

 || ()
 || rowspan="2" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga sollen am 31. Mai/1. Juni und 5./7. Juni 2023 stattfinden.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl an Vorlagen sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Scorerliste 
Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.

Stadien, Zuschauer, Sponsoren und Ausstatter 
Die Tabelle ist nach dem Zuschauerschnitt vorsortiert.

Wissenswertes

Allgemeines 
 Für das Erreichen von zehn Meisterschaften in Folge (2013–2022) erhielt der FC Bayern von der DFL zur Nutzung in der Saison 2022/23, wie auch schon in der Saison 2016/17 (für damals 25 Meistertitel), ein Spezial-Logo für den Ärmel.
 Seit der Austragung eines offiziellen Bundesliga-Eröffnungsspiels (2002) gab es erstmals einen Auswärtssieg. Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München endete mit 1:6.

Höchstwerte der Saison 
 Der bislang höchste Sieg war mit sieben Toren Differenz das 7:0 des FC Bayern München beim VfL Bochum am 3. Spieltag.
 Die bislang torreichsten Partien waren mit acht Treffern das 6:2 des FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 am 12., das 7:1 des 1. FC Köln gegen Werder Bremen am 16. Spieltag sowie das 5:3 des FC Bayern München gegen den FC Augsburg am 24. Spieltag.
 Das bislang torreichste Remis war mit sechs Treffern das 3:3 zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig am 11. Spieltag.
 Der bisher torreichste Spieltag war mit 41 Treffern der 16. Spieltag.

Rekorde 
 In 54 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Auswärtsspielen traf der FC Bayern München mindestens einmal (2. Spieltag 2019/20 – 5. Spieltag 2022/23).
 87 Spiele in Folge erzielte der FC Bayern mindestens ein Tor (16. Februar 2020 bis 10. September 2022).
 Erstmals in der Geschichte der Bundesliga gewann eine Mannschaft, die zur 89. Minute mit zwei oder mehr Toren zurücklag, ein Spiel. Eine solche Konstellation gab es zuvor 7.221 Mal, wobei die im Rückstand liegende Mannschaft 7.216 Mal verlor und fünf Unentschieden erreichte. Der erste Sieg gelang Werder Bremen am 3. Spieltag bei Borussia Dortmund, als man nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewann.
 36 Strafstoßtore ohne Fehlschuss in Folge sind Rekord (1. FSV Mainz 05, nach dem 28. Spieltag der Saison 2012/13 bis zum 3. Spieltag der Spielzeit 2022/23).
 Als erste Mannschaft seit Einführung der gelb-roten Karte 1991/92 beendete der SC Freiburg 109 aufeinanderfolgende Spiele ohne Platzverweis (vom 12. Spieltag der Saison 2019/20 bis zum 18. Spieltag der Spielzeit 2022/23); die Serie riss am 19. Spieltag, als Kiliann Sildillia in der 17. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.
 Der FC Schalke 04 absolvierte die meisten Bundesliga-Auswärtsspiele in Serie ohne Sieg, nämlich 38 (23. November 2019 bis 19. Februar 2023)
 Der FC Schalke 04 spielte als erste Mannschaft der Bundesligageschichte viermal in Folge 0:0 (vom 18. bis zum 21. Spieltag der Saison 2022/23).
 Erstmals in der Geschichte der Bundesliga wechselte mit Enrico Maaßen (FC Augsburg) am 24. Spieltag ein Trainer zur zweiten Halbzeit vier Spieler auf einmal ein. Allerdings sind insgesamt fünf Wechsel pro Spiel erst seit der Spielzeit 2020/21 erlaubt.

Schiedsrichter 
Im Vergleich zur Vorsaison blieb die Zahl der Unparteiischen mit 24 gleich. Im Januar 2023 kam Timo Gerach hinzu.

Cheftrainer 

Die Tabelle listet alle Cheftrainer auf, die zu Beginn der Saison ihre jeweilige Mannschaft verantworteten. Interimstrainer sind unter den Trainerwechseln berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Vereine sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Kader

Literatur 
 kicker Sonderheft: Bundesliga 2022/2023, Olympia-Verlag, Nürnberg 2022, .

Siehe auch 
 Fußball-Bundesliga/Rekorde

Weblinks 
 bundesliga.com: Offizielle Website der Fußball-Bundesliga

Einzelnachweise 

 
2022 23
Bundesliga 2022 23